Entre Rios har flere betydninger:

 Entre Ríos – en provins i Argentina.
 Republikken Entre Ríos – en tidligere stat i Sydamerika.
 Entre Rios, Bahia – en brasiliansk kommune i delstaten Bahia.
 Entre Rios, Santa Catarina – en brasiliansk kommune i delstaten Santa Catarina.